rivet, organe mécanique de liaison.

Patronyme  

 plusieurs 	
 André Rivet (1572-1651), théologien protestant français ;
 Guillaume Rivet (1581-1651), pasteur protestant, théologien et écrivain calviniste français ;
 Antoine Rivet de La Grange (1683-1749), savant bénédictin ;
 Jean-Baptiste Rivet (1748-1805), général français ;
 Philippe François Maurice de Rivet d'Albignac (1775-1824), comte et général français ;
 Jean-Charles Rivet (1800-1872), haut fonctionnaire et homme politique français ;
 Paul Rivet (1845-1901), sauveteur, marin et gardien de phare français ;
 Gustave Rivet (1848-1936), homme politique, poète et dramaturge, à l'origine de la loi qui porte son nom ;
 Adolphe Rivet (1855-1908), graveur médailleur et sculpteur périgourdin français. 
 Paul Rivet (1876-1958), ethnologue et anthropologue français ;
 Eugène-Léon Rivet (1880-1964), vice-amiral d'escadre français ;
 Louis Rivet (1883-1958), officier français commandant des services spéciaux en 1939-40 ;
 Jules Rivet (1884-1946), journaliste français ;
 Élise Rivet ou Mère Élisabeth de l'Eucharistie (1890-1945), religieuse catholique et résistante française, morte en déportation ;	
 Daniel Rivet (1942-), professeur d'histoire français, spécialiste de l'histoire du Maroc ;
 Diane Rivet (1946-), auteure, compositrice, interprète, pianiste et chanteuse québécoise ;
 Rita Amabili-Rivet (1954-), écrivaine québécoise ;
 Jean-Marc Rivet (1962-), romancier français ;
 Jean-Pierre Rivet (1964-), astronome français ;
 Craig Rivet (1974-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Frédéric Rivet (1978-), skipper français ;
 Jean-Michel Rivet (-), musicien français, compositeur de musique électroacoustique.

Toponyme 

 Rivet, nom de la commune algérienne de Meftah pendant la période coloniale ;
 Rivet, quartier de Brive-la-Gaillarde placé sur une colline à l'ouest de la ville ;
 Abbaye Notre-Dame du Rivet, fondée vers 1189, abbaye cistercienne ;
 Rue Mère-Élisabeth-Rivet, voie de Lyon (France).

Autres 
 Loi Rivet, une des lois qui créent les institutions provisoires de la IIIe République, votée le .
 Rivet heads, catégorie de look associés au mouvement gothique spécifique à la scène britannique.